Die Primera División 2007/08 war die 77. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 25. August 2007 und endete am 18. Mai 2008.

Titelverteidiger Real Madrid war vom zweiten Spieltag bis Saisonende durchgehend an der Tabellenspitze und gewann zum 31. Mal die spanische Meisterschaft.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 30-malige Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Barcelona.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind Real Valladolid, UD Almería und Real Murcia.

Teilnehmer 
In der Saison 2007/08 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:

Abschlusstabelle

Resultate

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Real Madrid – UEFA Champions League
 2. – FC Villarreal – UEFA Champions League
 3. – FC Barcelona – UEFA Champions League-Qualifikation
 4. – Atlético Madrid – UEFA Champions League-Qualifikation
 Gewinner der Copa del Rey 2007/08 – FC Valencia – UEFA-Pokal
 5. – FC Sevilla – UEFA-Pokal
 6. – Racing Santander – UEFA-Pokal
 9. – Deportivo La Coruña – UEFA Intertoto Cup

 Absteiger in die Segunda División
 18. – Real Saragossa
 19. – Real Murcia
 20. – UD Levante

 Aufsteiger in die Primera División
 CD Numancia
 FC Málaga
 Sporting Gijón

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Zamora-Trophäe 
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

Zuschauerschnitt 

Quelle:

Die Meistermannschaft Real Madrid

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2007/08 laliga.es

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2007/08
2007 08